Варіант (або варіянт; з ) — видозміна, різновид будь-чого.

Одна з кількох редакцій твору (музичного, літературного) або документа; видозміна частини твору (документа).

Зокрема може означати:
 Варіант тексту — одна з кількох редакцій літературного твору; видозміна частини твору.
 Варіант (шахи) — у шахах і шашках одна з можливих за даних обставин комбінацій.
 Мовний варіант — один з різновидів в рамках єдиної мови.

Також назва об'єктів:
 Гранатомет-лопата «Варіант» — радянський експериментальний гранатомет

Примітки